Рома́ново — село в Переславском районе Ярославской области, входит в Пригородное сельское поселение.

География 
Расположено при озере Вашутинском.

История 
В начале XVIII века село принадлежало Михаилу Матвееву Еропкину. В 1707 году М. М. Еропкин устроил здесь церковь во имя святого Николая Чудотворца.

В 1765 году начата была постройкою новая деревянная церковь в честь того же святого, но во время самой постройки она сгорела. После пожара была найдена неповреждённою Тихвинская икона Божией Матери. В честь этой иконы и освящена была церковь, построенная в 1768 году на месте погоревшей.

В 1848 году устроен каменный храм. Престолов в нём два: в холодном в честь Тихвинской иконы Божией Матери, в трапезе тёплой во имя святого Николая Чудотворца.

В селе Половецком была школа грамоты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района